Hexinlusaurus — род динозавров из клады Neornithischia отряда птицетазовых, занимает базальное положение в кладе, включает единственный вид — Hexinlusaurus multidens. Обитали во время средней юры на территории современного Китая.

Описание 
Голотип ZDM T6001 (Музей динозавров Зигонга, Дашаньпу, Китай), состоит из почти полного черепа и некоторых элементов скелета из песчаника в нижней формации Шасимяо (байос). Паратип ZDM T6002 состоит из частичного черепа и посткраниальных останков.

Hexinlusaurus был маленьким, быстроногим травоядным.

Кладограмма на основе матрицы данных Butler et al., 2008 в версии Godefroit et al., 2014:

История исследований 
Первоначально описан в 1983 году как вид . В 2005 году Пол М. Барретт, Ричард Дж. Батлер и Фабьен Кнолль выделили его в новый род, диагностировав этот анатомически консервативный вид следующим образом: «небольшой птицетазовый динозавр отличается от всех других базальных птицетазовых одной аутапоморфией, наличием заметной вогнутости, которая распространяется на боковые поверхности заглазничных костей». Родовое название дано в честь профессора Хе Синь-Лу (из университета Чэнду), первоначально описавшего образец Y. multidens. Прежде чем Hexinlusaurus был официально назван, род был известен под неформальным названием «Proyandusaurus».

Из формации Дашаньпу известны также динозавры: зауропод Shunosaurus, теропод Gasosaurus и стегозавр Huayangosaurus.

Примечания

Источники 
 
 
 Knoll, F. 1999. The family Fabrosauridae. In: J. I. Canudo and G. Cuenca-Bescós (Eds.): IV European Workshop on Vertebrate Palaeontology, Albarracin (Teruel, Spain), junio de 1999. Programme and Abstracts, Field guide. Servicio Publicaciones Universidad de Zaragoza, 54.
 

Птицетазовые
Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии, описанные в 1983 году